Izba Przemysłowo–Handlowa Polska–Izrael (פולין ישראל לשכת מסחר והתעשייה, Poland–Israel Chamber of Commerce and Industry) wspomaga promocję stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Izraelem.

Historia 
W latach międzywojennych, od 1926, funkcjonowała Polsko-Palestyńska Izba Handlowo-Przemysłowa (Poland-Palestine Chamber of Commerce & Industry), z siedzibą przy ul. Nalewki 2a i ul. Długiej 50 (1930), ul. Królewskiej 18 (1932), następnie przy ul. Fredry 10 (1934-1939). Skupiała 385 członków, utrzymywała oddział w Łodzi, i wydawała czasopismo „Palestyna i Bliski Wschód”.

Propolski samorząd gospodarczy w Izraelu 
W 1926 powołano Palestyńsko-Polską Izbę Handlową i Przemysłową  (Palestinian-Polish Chamber of Commerce and Industry), która miała siedzibę w Tel Awiwie przy Boulevard Rothschild 72 (1930), Mantefiori 25 (1934), Javneh St. 9 (1936), oraz ponownie przy Boulevard Rothschild 60 (1938). Skupiała 82 członków.

Współcześnie powołano w 1988 Izbę Handlową Izrael-Polska (לשכת המסחר ישראל-פולין, Israel-Poland Chamber of Commerce), która obecnie ma siedzibę w Tel-Awiwie przy Hahashmonaim St. 84.

Siedziba 
Obecnie siedziba izby mieści się w gmachu Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2004-2015), wcześniej przy ul. Chałubińskiego 9.

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o. Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Izraela w Polsce

Linki zewnętrzne 
 

Izby gospodarcze
Gospodarka Izraela
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-izraelskie